DACICC (Dispozitiv Automat de Calcul al Institutului de Calcul din Cluj) este numele mai multor calculatoare electronice dezvoltate de Institutul de Calcul Tiberiu Popoviciu din Cluj de o echipă condusă de academicianul Tiberiu Popoviciu:
 DACICC-1, realizat în perioada 1959-1963, calculator de generația a doua (complet tranzistorizat). Calculatorul a fost realizat de un grup de ingineri (Gheorghe Farkas, Mircea Bocu, Bruno Azzola ș.a.) și un grup de matematicieni care au scris programe în limbaj mașină pentru acest calculator (Emil Muntean, Liviu Negrescu, Teodor Rus)
 DACICC-200, finalizat în 1968, cel mai performant calculator românesc din acea perioadă, capabil să execute 200 000 de instrucțiuni pe secundă, operând pe 32 de biți. Dispunea de un sistem hardware de tratare a întreruperilor, precum și de o serie de mecanisme de execuție paralelă a unor operații. Acest calculator a fost livrat Institutului Central de Cercetări Agricole.

Note 

Calculatoare românești